Оберг (, ) — шведская, немецкая фамилия. Известные носители:

 Оберг, Георг (1893—1946) — шведский легкоатлет.
 Оберг, Джеймс (род. 1944) — инженер НАСА, журналист.
  (1901—1973) — канадский антрополог.
 Оберг, Карл (1897—1965) — высший руководитель СС и полиции во Франции, обергруппенфюрер СС, генерал полиции, генерал войск СС.
 Оберг, Нильс (1888—1957) — шведский археолог, профессор Стокгольмского университета.
 Оберг, Понтус (род. 1993) — шведский хоккеист.
 Оберг, Скотт (род. 1990) — американский бейсболист.